Biatlon na Zimskih olimpijskih igrah 1992 se je odvijal v Les Saisiesu, okoli 40 km oddaljenem od Albertvilla.

Medalje

Moški

Šprint na 10 km
12. februar 1992

20 km
20. februar 1992

Vsaka zgrešena tarča pomeni minuto pribitka na času.

Štafeta 4 x 7,5 km
16. februar 1992

Ženske

Šprint na 7,5 km
11. februar 1992

Tek na 15 km
19. februar 1992

Vsaka zgrešena tarča pomeni minuto pribitka.

Štafeta 3 x 7,5 km
14. februar 1992

1992
Športi Zimskih olimpijskih iger 1992